Puente la Reina peut signifier:

Toponyme 
En Espagne
 Puente la Reina-Gares, une municipalité et son chef-lieu, de la comarque de Puente la Reina (cf. infra) dans la Communauté forale de Navarre
 Puente la Reina de Jaca est une commune dans la communauté autonome d'Aragon, province de Huesca 
 Comarque de Puente la Reina, une comarque et une sous-zone (selon la Zonification Navarre 2000) de la Communauté forale de Navarre